Анато́лий Си́доров:
 
 Сидоров, Анатолий Иванович (1866—1931) — русский и советский учёный-механик и машиностроитель.
 Сидоров, Анатолий Фёдорович (1933—1999) — советский математик, академик АН СССР.